Сезон 1979-80 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 49-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон. У класі понизилися «Пескара», яка зайняла останнє місце у турнірі, а також «Мілан» та «Лаціо», що фінішували відповідно на 3 та 13 місцях, однак були відправлені до Серії B за рішенням футбольної федерації як покарання за участь у договірних матчах.

Переможцем сезону став клуб «Інтернаціонале», для якого ця перемога стала 12-ю в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1979-80 Серії A став гравець клубу «Ювентус» Роберто Беттега, який відзначився 16 забитими голами.

Роберто Беттега і П'єтро Анастазі забили по сто м'ячів у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (274), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Савольді (168), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (163).

Чемпіони 
Футболісти «Інтернаціонале», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):
 Івано Бордон
 Джузеппе Барезі
 Габріеле Оріалі
 Джанкарло Пазінато
 Роберто Моцціні
 Граціано Біні
 Доменіко Касо
 Джамп'єро Марині
 Алессандро Альтобеллі
 Еварісто Беккалоссі
 Карло Мураро
 Надзарено Кануті
 Франко Панкері
 Тренер: Еудженіо Берселліні

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1979—1980 на RSSSF  

1979-80
1979 у футболі
1980 у футболі
1979 в італійському спорті
1980 в італійському спорті